Шюке (Chuquet) — французская фамилия.
 Шюке, Артур (1853 — 1925) — французский военный историк.
 Шюке, Никола — французский математик XV века.